Luis Ernesto Michel Vergara (El Grullo, Jalisco, 21 de Julho de 1979)  é um futebolista mexicano que atua como goleiro. Começou sua carreira como profissional no modesto Tapatío, clube inicialmente independente que depois passou a ser ligado ao  Chivas Guadalajara.

Carreira

Chivas 
Em 2003 Michel foi incorporado à equipe principal do Guadalajara, chamando a atenção por seus reflexos e sua grande capacidade de defender pênaltis. Ainda assim, o Chivas tinha como goleiro o titular da seleção mexicana, Oswaldo Sánchez, o que o fez se transferir na temporada 2004/2005 para o Santos Laguna, onde também não teve muitas oportunidades de atuar.

De volta ao Chivas em 2006, Luis Michel finalmente teve alguma chance de mostrar o seu valor, principalmente quando Sanchez estava ausente e o segundo goleiro de então passava por má fase. Michel mostrava pouco a pouco que poderia ser o dono da camisa 1. Foi se estabelecer como titular da equipe de Guadalajara somente em 2007, quando Oswaldo Sánchez se transferiu para o Santos Laguna.

Seleção Mexicana 
Sua primeira oportunidade pela Seleção Mexicana de Futebol foi ainda em 2007, com o treinador Hugo Sánchez, que o convocou mas não o colocou em campo. 

Em 2008 o goleiro disputava a Interliga (com times mexicanos e norte-americanos) quando sofreu uma dupla fratura no antebraço que o afastou dos campos por um bom tempo.

Integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo FIFA de 2010, na função de terceiro goleiro.

Goleiros do México
Futebolistas do México
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Club Santos Laguna
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa América de 2011
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011